En matemáticas, hay numerosos teoremas que reciben el nombre de "teorema fundamental" de distintos campos. Los nombres son generalmente fieles a la tradición, de forma que, por ejemplo, el teorema fundamental de la aritmética se refiere a lo que actualmente llamamos teoría de números. Estos teoremas son fundamentales porque son enunciados básicos a partir de los cuales se siguen teoremas más complejos sin volver atrás a los axiomas. He aquí una lista de teoremas llamados fundamentales:
 teorema fundamental del álgebra
 teorema fundamental del álgebra lineal
 teorema fundamental del análisis vectorial
 teorema fundamental de la aritmética
 teorema fundamental del cálculo
 teorema fundamental de las curvas
 teorema fundamental de la geometría proyectiva
 teorema fundamental de la geometría riemanniana
 teorema fundamental de los grupos abelianos finitamente generados
 teorema fundamental de los grupos cíclicos
 teorema fundamental de homomorfismos
 teorema fundamental de las superficies
 teorema fundamental de la teoría de Galois